Список символов химических элементов — символы (знаки), коды или сокращения, используемые для краткого или наглядного представления наименований химических элементов и одноимённых простых веществ. Прежде всего это символы химических элементов и атомные номера (порядковый номер химического элемента) в Периодической системе элементов. Помимо них, в локальных целях могут использоваться:
 регистрационный номер CAS — уникальный цифровой идентификатор химических элементов и веществ, внесённых в реестр Химической реферативной службы ();
 сокращения, используемые в российской металлургии при маркировке компонентов в составе сплавов цветных и чёрных металлов;
 символы, используемые в нумизматике для обозначения монетных металлов;
 символы, используемые на финансовом рынке для обозначения некоторых металлов (прежде всего благородных) в качестве валютных ценностей или биржевых товаров;
 символы алхимии;
 другие локальные системы кодирования и маркировки.

Введение 

В настоящее время известно 118 химических элементов и более 400 простых веществ. Если не принимать в расчёт вещества сложные, то классическая европейская алхимия выделяла семь металлов (золото, серебро, железо, медь, олово, ртуть, свинец), три полуметалла (мышьяк, сурьму и висмут) и три неметалла (серу, углерод, фосфор). В Трактате по элементарной химии (), изданном в 1789 году, основоположник современной химии Антуан Лоран Лавуазье упоминал 17 металлов и полуметаллов, а также 6 неметаллов. В I половине XIX века были открыты некоторые металлы платиновой группы, новые щелочные, щелочноземельные и редкоземельные металлы. В конце XIX века началось исследование радиоактивных элементов. Во II половине XX века были искусственно получены элементы трансурановые.

Параллельно развивалась система краткой записи наименований химических элементов. Прежде всего это символика средневековой европейской алхимии, включавшая символические изображения, буквенные сокращения, а также их сочетания, и использовавшаяся для представления веществ, химических операций и приборов. Она сформировалась в XIII веке и просуществовала до конца XVIII века, периода становления химии как науки. В 1787 году французы  и  предложили обозначать химические вещества более простыми знаками и буквами, которые при этом были бы тождественны для близких элементов. Так, все металлы должны были обозначаться кругами с начальной буквой латинского названия металла в середине, щёлочи — треугольниками. В начале XIX века получила распространение система английского химика Джона Дальтона, который ввёл обозначения в виде кружков, внутри которых помещались точки, чёрточки, начальные буквы английских названий элементов. В 1814 году шведский химик Йёнс Берцелиус предложил использовать простые буквенные символы химических элементов, которые и легли в основу современной системы обозначений.

Современные символы химических элементов состоят из первой буквы или из первой и одной из следующих букв латинского названия элемента (например, H — водород от , Ca — кальций от , Rg — рентгений от ). Отдельно или слева внизу от символа (1H, 20Ca, 111Rg) для обозначения химических элементов может использоваться атомный номер, он же порядковый номер химического элемента в Периодической системе химических элементов, равный количеству протонов в атомном ядре. Для неоткрытых и новооткрытых трансурановых элементов, которые пока не получили утверждённого Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) названия, используют временные трёхбуквенные обозначения, означающие числительное — порядковый номер. Например, Uue — унуненний (, 119), Ubh — унбигексий (, 126). Утверждённые ИЮПАК символы являются международными, однако наряду с ними или вместо них в некоторых странах могут использоваться обозначения, произведённые от национальных названий элементов. Например, во Франции вместо международных символов азота (N), бериллия (Be) и вольфрама (W) могут использоваться сокращения Az (от ), Gl () и Tu (). В США вместо знака ниобия (Nb) может применяться символ Cb (от ). В Китае используется символика, основанная на иероглифах.

Для поиска химических элементов в базах данных или упоминаний в специальной литературе часто используется регистрационный номер CAS или CAS-номер (). Это уникальный цифровой идентификатор химических элементов, их соединений, полимеров, нуклеотидов, аминокислот, смесей, сплавов, который присваивается всем когда-либо упомянутым в литературе веществам и вносится в реестр Химической реферативной службы (). CAS-номер записывается в виде трёх разделённых дефисами чисел, где последнее выполняет функцию контрольного числа (например, водород — 1333-74-0, кальций — 7440-70-2, рентгений — 54386-24-2).

Документы XVII—XIX веков 

В данном разделе приведены фрагменты некоторых работ алхимиков и химиков, представляющие собой списки химических элементов и их соединений, где указаны в том числе используемые в период создания работы символы.

Символы алхимии и нумизматики 

В алхимии не существовало единой системы краткой записи наименований химических элементов, веществ и их соединений. Так, Торберн Бергман обозначал висмут символом , Иоганн Эркслебен — буквой W (от устаревшего ), в прочих источниках используется символ Нептуна — ♆. При этом применение алхимических символов не ограничивалось самой алхимией, они встречаются в геральдике (например, алхимический символ фосфора на гербе карликового государства Науру), в нумизматической литературе.

В древности основными монетными металлами были золото, серебро и медь. Все три входят в подгруппу меди, которая иногда называется монетной группой. И хотя для изготовления денег они использовались чаще всего в составе сплавов (стерлинг, бронза, латунь, электр и другие), в нумизматической литературе древние монеты, как правило, подразделяются только на золотые, серебряные и медные (бронзовые) вне зависимости от содержания примесей. Для краткого обозначения этих трёх металлов и их сплавов используются сокращения их латинских наименований, которые часто пишутся в виде лигатур:
 золото — AU или AV (от );
 серебро — AR (от , которое, в свою очередь, происходит от , что означает «белый», «блестящий»);
 медь — AE (от , означавшего «медь», «бронза» и служившего названием древнеримских бронзовых слитков и монет ассов).

В настоящее время, помимо сплавов золота, серебра и меди, монеты изготавливают из алюминия, цинка, никеля, палладия, платины, некоторых других металлов и их сплавов. Их обозначают символами Периодической таблицы (основной металл пишется в начале сокращения, входящие в состав сплава неметаллы не указываются) или сокращениями локальных национальных стандартов. Так, в Германии железные () монеты обозначаются буквой E, медные () — K; во Франции золото () может обозначаться символом OR, в России золото 958-й пробы имеет марку ЗлСрМ 958—20, где Зл — золото, Ср — серебро, М — медь.

В таблице представлены:
 символы химических элементов и одноимённых веществ, известных в классической европейской алхимии;
 их наименования и (в скобках) «управляющие планеты» в соответствии с терминологией алхимии;
 символ «управляющей планеты» и соответствующего ей металла;
 код этого символа в стандарте Юникод с примером его вывода в шрифте Cardo;
 нумизматический символ металла;
 примеры использования упомянутых символов в нумизматике и геральдике.

Современные символы, коды и сокращения 

В данном разделе в виде таблицы приводятся:
 атомный номер химического элемента;
 его наименование на русском языке и на латыни;
 его символ;
 период и группа в Периодической системе химических элементов
 регистрационный номер CAS;
 сокращения, используемые в российской металлургии при маркировке компонентов в составе сплавов цветных и чёрных металлов.
Цвета строк таблицы соответствуют следующим семействам химических элементов:

  Щелочные металлы
  Щёлочноземельные металлы
  Переходные металлы
  Металлы
  Полуметаллы
  Неметаллы
  Галогены
  Благородные газы
  Лантаноиды
  Актиноиды

Коды валютных ценностей 

Некоторые благородные металлы традиционно относятся к валютным ценностям, их включают в состав золотовалютных резервов, они являются объектом межбанковских сделок. Это прежде всего золото, серебро, платина и палладий. Поэтому в международном стандарте ISO 4217 «Коды для представления валют и фондов» им присвоены отдельные буквенные и цифровые коды. В конвертере валют Yahoo! дополнительно представлены такие металлы, как медь (в фунтах) и алюминий (в унциях), которые являются объектом активных биржевых спекуляций; их коды построены по аналогии с буквенными кодами стандарта ISO 4217 (первый символ — X, последующие — или символ металла в Периодической системе химических элементов, или другое сокращение). Кроме того, в качестве валютных ценностей могут использоваться и другие металлы прежде всего платиновой группы. В частности, в российский Классификатор клиринговых валют дополнительно включён родий. Наконец, металлы в ISO 4217 измеряются в тройских унциях, хотя во многих странах (в частности, в России) принято использовать граммы. В связи с этим ещё в Общесоюзном классификаторе валют (ОКВ), а затем и в Классификаторе клиринговых валют (ККВ) появились коды некоторых благородных металлов, измеряемых в граммах.

Примечания

Источники

Ссылки 

 Дополнительные иллюстрации:
 The Elements Coin Series
 Metal Symbols by Murray Robertson
 Proposal for Alchemical Symbols in Unicode
 Российские ГОСТы:
 ГОСТ 30649-99 — Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки
 ГОСТ 6836-2002 — Серебро и сплавы на его основе. Марки
 ГОСТ 6835-2002 — Золото и сплавы на его основе. Марки
 ГОСТ 13498-2010 — Платина и сплавы на её основе. Марки
 Обзорные материалы по маркам чёрных и цветных металлов:
 Маркировка сталей по ГОСТ по химическому составу
 Маркировка металлических материалов
 Маркировка сталей и сплавов в России